Флаг муниципального образования Бесстра́шненское сельское поселение Отрадненского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 марта 2012 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7655.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района в синем (голубом), зелёном, красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом лазоревом и зелёном поле серебряный крест, обременённый червлёной казачьей сторожевой вышкой между двумя червлёными, с чёрными сердцевинами, на зелёных стеблях с листьями цветками горицвета; в углах крест сопровождён вверху — золотыми пчёлами, внизу — цветками зверобоя того же металла».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Бесстрашненское сельское поселение расположено в северных предгорьях Кавказского хребта, в южной части Краснодарского края.

Станица Бесстрашная образована в 1859 году, как и пограничная, на что указывают изображения казачьей сторожевой вышки и широкого белого креста. Изображение креста символизирует отвагу, славу, уважение и почёт станичников, а также напоминает о заслугах и подвигах казаков. Крест также указывает на то, что бесстрашненцы — христиане.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, порядочности, миролюбия.

Цветок горицвета — единый элемент флагов поселений Отрадненского района — аллегорически указывает на красивейшие места и на наличие редчайшей флоры во всём районе. Изображения цветков горицвета и зверобоя также указывает на различные лекарственные травы и растения, сбором которых активно занимаются жители поселения. Уникальная природа, богатая разнообразными цветущими растениями, позволяет жителям поселения активно заниматься пчеловодством, что отражено изображением пчёл.

Пчела символизирует трудолюбие, коллективизм, пользу и умение постоять за себя и свою среду обитания.

Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, богатство и процветание, прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения.

Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье, надежду, радость, изобилие, возрождение.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетели, чистое небо, волю, веру, честь, искренность, возвышенные устремления.

Красный цвет — символ мужества и красоты.

Примечания 

Флора в геральдике
Флаги с изображением пчелы